Blackcrowned е компилационен албум на блек метъл групата Marduk.

Състав 
 Андреас Акселсон – вокали
 Ерик „Легиън“ Хагщедт – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Магнъс „Диво“ Андерсон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Йоаким Гьотберг – барабани, вокали
 Фредрик Андерсон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 2002 година
Компилации